Шлюпба́лка — устройство для спуска шлюпки с борта корабля (судна) на воду и подъёма её на борт. При этом каждую шлюпку обслуживают 2 шлюпбалки, чем обусловлено частое использование термина во множественном числе.

Совокупность шлюпки, кильблока (приспособления для размещения и хранения шлюпки на борту, представляющего собой поперечную подставку, имеющую профиль обводов днища шлюпки и покрытой мягким материалом, чтобы исключить деформацию днища шлюпки на протяжении гарантированного срока эксплуатации судна), а также палубных подъёмных механизмов подъёма и спуска шлюпки на воду составляет шлюпочное устройство.

Крепление шлюпок по-походному осуществляют специальными найтовыми для их быстрой отдачи оборудованных глаголь-гаком.

Каждая шлюпбалка состоит из стрелы, опорной конструкции, шлюпочной тали (шлюптали) и механизма, обеспечивающего перемещение, например лебёдки. Шлюпбалки могут быть: горизонтальные, заваливающиеся и поворотные.

Типы шлюпбалок

Горизонтальные шлюпбалки 
Горизонтальные (склоняющиеся, гравитационные, скатывающиеся или шарнирные) шлюпбалки вываливаются под действием массы, собственной и шлюпки, после отдачи найтовов, походного стопора и ленточного тормоза лебёдки. С приходом шлюпбалки в горизонтальное положение стопоры на подвесках выходят из зацепления с крюком на ноке стрелы и шлюпка под действием силы тяжести опускается на воду. Подъём шлюпки производят в обратном порядке с помощью лебёдки, имеющей электрический (основной) и ручной (аварийный) приводы. Преимуществом такой конструкции является то, что шлюпки могут храниться на высоко расположенных палубах и далеко от борта; недостатком — зимой, вследствие обмерзания направляющих станин перед спуском шлюпки на воду возможно потребуется скалывание с них льда.

Заваливающиеся шлюпбалки 

Конструкция заваливающийся (откидной) шлюпбалки обеспечивает вываливание и заваливание специальными винтовыми и зубчатыми устройствами. Зачастую шлюпбалки такой конструкция применяют на малых кораблях и судах. Недостаток всех, кроме серповидной, заваливающихся шлюпбалок состоит в том, что расстояние между их парой должно превышать длину обслуживаемой ими шлюпки, что неизбежно влечёт нерациональное использование площадей шлюпочной палубы.
 Одной из разновидностью такой конструкции является секторная, в которой движение заваливания/вываливания осуществляют путём вращения рукоятки винтового стержня, проходящего через нарезную обойму, вследствие чего по зубчатой рейке, закреплённой на палубе, катится зубчатый сектор нижней части шлюпбалки
 Серповидная отличается тем, что имеет балки чётко выраженной серповидной формы
 Наиболее совершенная конструкция такой шлюпбалки системы инженера Иолко — содержит 2 винтовых стержня: нижний (с одноходовой резьбой) и верхний (с многоходовой). В начале вываливания, когда шлюпбалку вместе со шлюпкой вертикально поднимают в верхнее положение, работает нижний винт, обладающий более мощным моментом при небольшой скорости вращения, а как только шлюпка, пройдя верхнее положение начнёт вываливаться за борт, нижний винт, израсходовав резьбовую часть, начнёт вращаться вместе со втулкой, которая начнёт вывинчивать верхний многоходовой винт, увеличивая скорость вываливания системы

Поворотные шлюпбалки 
Поворотные шлюпбалки представляют собой пустотелые стальные изогнутые сверху балки, которые могут свободно поворачиваться в двух подшипниках (верхнем — опорном катке и нижнем — подпятнике) на 360° вокруг своей продольной оси. Верхние концы шлюпбалок соединены между собой тросом-топриком, облегчающим их одновременный поворот. Процесс спуска/подъёма шлюпки — сложен, требует много времени и состоит в поочерёдном развороте каждой шлюпбалки и выводе за борт сперва кормы, а затем носа и шлюпки. Недостатком такой конструкции шлюпбалки является ограниченный вылет, не обеспечивающий спуск шлюпки при крене на противоположный борт более 10-15°.

См. также 
 Полиспаст
 Таль

Литература 
 
 

Детали кораблей
Морские термины
Судостроение